Суторми́н — русская фамилия. Известные люди:

 Сутормин, Александр Евгеньевич (1956—2021) — «учитель года СССР» 1990 года.
 Сутормин, Алексей Сергеевич (род. 1994) — российский футболист.
 Сутормин, Георгий Алексеевич (1917—1945) — Герой Советского Союза.
 Сутормин, Евгений Васильевич (1926—1965) — советский геофизик, один из первооткрывателей нефтяных месторождений Западной Сибири.
 Сутормин, Зиновий Евстафьевич (? — 1920) — священник Русской православной церкви, священномученик.